Guiziga peut désigner :
les Guiziga, un peuple d'Afrique centrale
deux langues tchadiques, le guiziga du Nord ou le guiziga du Sud

Notes et références